Thomas Greiss (né le  à Cologne en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Carrière de joueur 
En 2002, il débute en senior avec les Kölner Haie dans la DEL. Il est repêché par les Sharks de San José au  en  par les Sharks de San José au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2004. En 2006, il part en Amérique du Nord et est assigné aux  Sharks de Worcester club-école des Sharks dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey.

Le , il signe un contrat d'une saison avec les Coyotes de Phoenix puis rejoint au terme de cette saison les Penguins de Pittsburgh.

Le  il signe un contrat de 2 ans pour 3 millions au total avec les Islanders de New York.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Allemagne de hockey sur glace.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || Kölner Haie Junior || Allemagne junior || 25 ||  ||  ||  ||  || 58 || 2,16 ||  || 0 ||  || 3 || 1 || 2 || 180 || 8 || 2,67 ||  || 1 || 
|-
| 2003-2004 || Kölner Haie Junior || Allemagne junior || 24 ||  ||  ||  ||  || 56 || 2,61 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Kölner Haie || DEL || 1 ||  ||  ||  || 20 || 4 || 12 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Kölner Haie || DEL || 8 ||  ||  ||  || 459 || 16 || 2,09 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Eisbären Regensburg || 2. Bundesliga || 1 ||  ||  ||  || 60 || 2 || 2 ||  || 0 ||  || 2 || 0 ||  || 56 || 2 || 2,14 ||  || 0 || 
|-
| 2005-2006 || Kölner Haie || DEL || 27 ||  ||  ||  ||  || 64 || 2,46 ||  || 1 || 4 || 9 ||  ||  || 533 || 27 || 3,04 ||  || 1 || 2
|-
| 2006-2007 || Sharks de Worcester || LAH || 43 || 26 || 15 || 2 ||  || 111 || 2,61 || 91,2 || 0 || 2 || 3 || 0 || 3 || 172 || 12 || 4,18 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Falcons de Fresno || ECHL || 3 || 1 || 2 || 0 || 180 || 7 || 2,34 || 92,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Sharks de San José || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 129 || 7 || 3,26 || 86 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Sharks de Worcester || LAH || 41 || 18 || 21 || 2 ||  || 125 || 3,09 || 89,2 || 0 || 25 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH || 57 || 30 || 24 || 2 ||  || 138 || 2,47 || 91 || 1 || 0 || 12 || 6 || 6 || 742 || 30 || 2,43 || 91,2 || 2 || 0
|-
| 2009-2010 || Sharks de San José || LNH || 16 || 7 || 4 || 1 || 782 || 35 || 2,69 || 91,2 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 40 || 2 || 3 || 92,9 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 32 ||  ||  ||  ||  || 90 || 2,92 ||  || 2 || 2 || 5 ||  ||  || 317 || 18 || 3,4 ||  || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Sharks de San José || LNH || 19 || 9 || 7 || 1 ||  || 40 || 2,3 || 91,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sharks de San José || LNH || 6 || 1 || 4 || 0 || 308 || 13 || 2,53 || 91,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Scorpions de Hanovre || DEL || 9 || 3 || 6 || 0 || 535 || 31 || 3,47 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 5 || 5,04 || 81,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Coyotes de Phoenix || LNH || 25 || 10 || 8 || 5 ||  || 50 || 2,29 || 92 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 20 || 9 || 6 || 3 ||  || 50 || 2,59 || 90,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Islanders de New York || LNH || 41 || 23 || 11 || 4 ||  || 90 || 2,36 || 92,5 || 1 || 2 || 11 || 5 || 6 || 733 || 30 || 2,46 || 92,3 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Islanders de New York || LNH || 51 || 26 || 18 || 5 ||  || 126 || 2,69 || 91,3 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH || 27 || 13 || 8 || 2 ||  || 95 || 3,82 || 89,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 43 || 23 || 14 || 2 ||  || 87 || 2,28 || 92,7 || 5 || 4 || 1 || 0 || 0 || 37 || 2 || 3,33 || 80 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Islanders de New York || LNH ||31 || 16 || 9 || 4 ||  || 73 || 2,74 || 91,3 || 0 ||  || 4 || 2 || 2 || 179 || 6 || 2,02 || 92,9 || 1 ||
 |-
| 2020-2021 || Red Wings de Détroit || LNH || 34 || 8 || 15 || 8 ||  || 79 || 2,70 || 91,2 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Red Wings de Détroit  || LNH ||  || 

| 316 || 145 || 105 || 36 ||  || 745 || 2,63 || 91,4 || 15 || 14 || 17 || 7 || 8 || 988 || 40 || 2,43 || 92,2 || 1 || 0

Internationales 

|-
|2003 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans D1 || 2 || ||  || || || || 1 ||95,5 || ||  || align="left" | Treizième
|-
|2004 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans D1 || 3 || ||  || || || || 3,43 ||86,7 || ||  || align="left" | Onzième
|-
|2004 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior D1 || 2 || ||  || || || || 1,51 ||90,9 || ||  || align="left" |Douzième
|-
|2005 || align="left" | - 20 ans || align="left" |  Championnat du monde junior || 3 || ||  || || || || 7,50 || 80,6 || ||  || align="left" | Neuvième
|-
|2006 || align="left" | - 20 ans || align="left" |  Championnat du monde junior D1 || 4 || ||  || || || || 0,5 || 97,8 || ||  || align="left" | Onzième
|-
|2006 || align="left" | || align="left" | Jeux olympiques || 1 || ||  || || || || 5 ||87,5 || ||  || align="left" | Dixième
|-
|2006 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde D1 || 2 || ||  || || || || 1,97 ||88,2 || ||  || align="left" | Dix-septième
|-
|2010 || align="left" | || align="left" | Jeux olympiques || 3 || ||  || || || || 5,03 ||81,5 || ||  || align="left" | Onzième
|-
|2016 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 4 || ||  || || || || 2,5 || 90,4 || ||  || align="left" | Septième
|-
|2017 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 4 || ||  || || || || 4,96 || 87,6 || ||  || align="left" | Huitième

Trophées et honneurs personnels 
 Championnat d'Allemagne de hockey sur glace 2005-2006 : participe au Match des étoiles.

Références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Cologne
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Kölner Haie
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Brynäs IF
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Gagnant du trophée William-M.-Jennings